Forst kan henvise til:

 Forst (Skovbrug) – betegnelse vedrørende skovbrug

 steder
 Forst (Baden) – kommune i Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Forst (Lausitz) – kredsby for Landkreises Spree-Neiße, Brandenburg
 Forst (bei Wissen, Sieg) – bykommune i Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Forst (Eifel) – bykommune i Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Forst (Hunsrück) – bykommune i Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Forst an der Weinstraße – bykommune i Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Forst-Längenbühl – kommune i Amtsbezirk Thun, Kanton Bern i Schweiz